Madcap oder Madcaps steht für:

 Nato-Codename eines sowjetischen AWACS-Flugzeugs, siehe Antonow An-71
 The Madcaps, österreichische Popband

Siehe auch:
 The Madcap Laughs, Studioalbum von Syd Barrett

MADCAP